Большие Ачасы́ры () — село на правобережной, Горной стороне Зеленодольского района Республики Татарстан. Административный центр Большеачасырского сельского поселения.

Расположение 
Расположено на реке Тронья (Таранья), правом притоке реки Горлинка.

История 
Основано в XIV веке, во времена Золотой Орды. Согласно «Спискам населённых мест Российской империи» по состоянию на 1859 год в казённой деревне Большие Ачасыры: 273 двора крестьян, население — 890 душ мужского пола и 888 женского, всего — 1778 человек. Здание мечети.

По сведениям переписи 1897 года, в деревне Большие Ачасары Свияжского уезда Казанской губернии проживали 2839 человек (1370 мужчин, 1469 женщин), из них 2832 мусульманина.

Население

Культура

Известные люди 
 Каюм Насыри — татарский просветитель.
 Шакирджан Тагиров — художник.
 Ирек Мухамедов — артист балета.

Село в искусстве

В кинематографе 
 В селе снимался фильм 2019 года в стиле фэнтези «Водяная».

См. также 
 Малые Ачасыры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт села Большие Ачасыры 

Населённые пункты Зеленодольского района